Jméno a příjmení Karel Mrázek má více nositelů:

 Karel Mrázek (letec) – československý člen 2. odboje, letec ve Velké Británii
 Karel Mrázek (politik) – český a československý politik, poúnorový poslanec za KSČ